O'Herlihy est un patronyme irlandais porté notamment par :

 Dan O'Herlihy (1919-2005), acteur irlandais ;
 Cornelia Hayes O'Herlihy, actrice irlandaise ;
 Gavan O'Herlihy (1951-2021), acteur irlandais ;
 Michael O'Herlihy (1929-1997), réalisateur et producteur irlandais.

Patronyme irlandais